Die Liste zerstörter Synagogen in der Slowakei enthält ehemalige Synagogen in der  Slowakei, die auch als Gebäude nicht mehr vorhanden sind. Bei dem Erbauungsjahr ist das Jahr der Fertigstellung angegeben; bei den kursiv dargestellten Jahreszahlen handelt es sich um geschätzte Werte.

Synagogengebäude, die noch bestehen, sind in der Liste von Synagogen in der Slowakei aufgeführt.

Navigation: B C D F G H K L M N P R S T V Z

Weblinks 
 Alte Postkarten und Bilder slowakischer Synagogen – judaica.cz
 Historic Synagogues of Europe, Datenbank zu 3.320 bestehenden und historischen Synagogen in Europa, mit interaktiver Karte

Literatur 
 Maroš Borský: Synagogue Architecture in Slovakia Towards Creating a Memorial Landscape of Lost Community Dissertation an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg 2005, (abgerufen am 30. September 2020).

Einzelnachweise 

  

Slowakei| 
!
!
!